Palm:

 Palm — американська компанія, що робила продукти сімейства Palm, потім КПК і смартфони на основі Palm OS.
 Palm (КПК) — клас кишенькових персональних комп'ютерів (КПК) і комунікаторів, що працюють під управлінням Palm OS.
 Palm OS — операційна система, що використовується на КПК Palm.

Див. також 
 PalmSource — виробник програмного забезпечення.